Platine steht für
 Leiterplatte, ein Trägerelement für elektronische Bauteile
 Platine (Textilmaschinen), ein Plättchen zum Einschließen, Verteilen oder Abschlagen des Kettfadens
 Platine (Uhr), der dünne und flache Teil eines Uhrwerks.
 Platine (Kamera), ein Befestigungsblech für Objektive an Großformatkameras
 einen Schieber, der bei Rundstrickmaschinen die Maschen hält.
 eine Blechtafel, die zur Weiterverarbeitung vom Vorprodukt geschnitten wird; siehe Blechabwicklung
 ein Blechzuschnitt, der zur Weiterverarbeitung beim Tiefziehen verwendet wird.
 eine Messinglegierung Platine (Messing)
 eine Siegelplatine – eine Folie (oft aus Aluminium), die eine Fertigpackung (z. B. für Lebensmittel) dicht verschließt